Kosariska ist:

 eine Gemeinde in der Slowakei, siehe Košariská
 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Košařiska